

Sigle 
 Alta velocità ferroviaria

Codici 
 AV – codice vettore IATA di Avianca
 AV – codice FIPS 10-4 di Anguilla
 av – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua avara
 AV – codice ISO 3166-2:ES della Provincia di Avila (Spagna)
 AV – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Avellino (Italia)

Informatica 
 AV – abbreviazione per il motore di ricerca AltaVista
 AV – abbreviazione per Audio/Video

Numismatica 
 AV – (più raramente AU) oro (dal latino aurum)

Pornografia 
 AV – acronimo di Adult Video, viene usato per indicare i film per adulti e le attrici pornografiche vengono spesso identificate come AV idol

Religione 
 A.V. – Ancelle della Visitazione

Altro 
 Av – mese del calendario ebraico
 AV – abbreviazione per avenue, ampia strada urbana, tipica degli Stati Uniti d'America
 AV – targa automobilistica della provincia di Avellino